Хирмусе може да се отнася за:

 Хирмусе – село в Естония, Област Ида-Виру, Община Майдла
 Хирмусе – река в Естония